Concours de beauté : concours dans lequel les participants doivent répondre à certains critères esthétiques pour remporter un prix.
 Concours de beauté de Keynes : métaphore utilisée par l'économiste John Maynard Keynes pour illustrer le fonctionnement du marché boursier, au chapitre 12 de sa Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936).
 Concours de beauté est un court métrage russe en noir et blanc d'Alexandre Volkoff sorti en 1917.